Oboźny koronny (urząd dworski)
 Oboźny koronny (urząd wojskowy)